Winder – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Barrow
 Winder – doczepny silnik elektryczny

Osoby 
 Leszek Winder – polski gitarzysta i kompozytor